Myrotheciastrum är ett släkte av svampar. Myrotheciastrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myrotheciastrum